El término Roberto Figueroa, un nombre, puede referirse, en esta enciclopedia:

 a José Roberto Figueroa (1958–), futbolista hondureño;
 a Roberto Figueroa Luna (1987–), futbolista chileno;
 a Roberto Figueroa (1906–1989), futbolista uruguayo;
 a Roberto Figueroa Mateos, productor de cine mexicano.